Vicq kan syfta på:
 Vicq – en belgisk serieskapare, Raymond Antoine (1936–1987)

Geografi

Frankrike
 Vicq, Allier – en kommun i departementet Allier i regionen Auvergne
 Vicq, Haute-Marne – en kommun i departementet Haute-Marne i regionen Champagne-Ardenne
 Vicq, Nord – en kommun i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais
 Vicq, Yvelines – en kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France